Rader ist der Familienname folgender Personen:

 Abbey Rader (* 1943), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Bruno Rader (* 1939), österreichischer Benediktiner
 Dennis Rader (* 1945), US-amerikanischer Serienmörder
 Don Rader (* 1935), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Frank Rader (1848–1897), US-amerikanischer Politiker
 Grete Rader-Soulek (1920–1997), österreichische Textilkünstlerin, Malerin und Designerin
 Hannes Rader (* 1940), österreichischer Bühnenbildner und Illustrator
 Ludwig Rader (* 1948), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Matthäus Rader (1561–1634), Jesuit, Philologe und Historiker
 Mike Hermann Rader (* 1973), deutscher Schauspieler
 Olaf B. Rader (* 1961), deutscher Historiker
 Paul Rader (1879–1938), US-amerikanischer Prediger
 Ralph W. Rader (1930–2007), US-amerikanischer Anglist 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rader (Missouri)
 Rader (Pennsylvania)
 Rader (Tennessee)